Flughafen Colombo steht für folgende Flughäfen von Colombo, Sri Lanka:

 Bandaranaike International Airport (auch Katunayake International Airport), internationaler Flughafen
 Ratmalana Airport für nationale Linienflüge und internationale Geschäftsflüge